Argyrops megalommatus és un peix teleosti de la família dels espàrids i de l'ordre dels perciformes.

Distribució geogràfica 
Es troba a les costes del Mar Roig.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 BioLib 

megalommatus